Follia può avere vari significati:

Cinema
 Follia – cortometraggio del 1913 diretto da Roberto Danesi
 Follia (Rage in Heaven) – film del 1941 diretto da W. S. Van Dyke
 Follia (Asylum) – film del 2005 diretto da David Mackenzie
 Follia (Insânia) – serie televisiva dell'anno 2021

Letteratura
 Follia – romanzo del 1996 di Patrick McGrath

Medicina
 Follia – disturbo mentale

Musica
 Follia – tema musicale
 La follia – brano de I Ribelli

Pagine correlate 
Folli
Follie